Жизнерадостность, дух жизнерадостности, жизненная энергия () — термин, который Джон Мейнард Кейнс использовал в своей книге 1936 года «Общая теория занятости, процента и денег» для описания инстинктов, склонностей и эмоций, которые, по его мнению, влияют на человеческое поведение и направляют его, и которые могут быть измерены, например, с точки зрения потребительской уверенности. К духу жизнерадостности относится в том числе доверие между людьми.

Использование у Кейнса 
Оригинальный отрывок Кейнса гласит:
«Даже оставляя в стороне неустойчивость, связанную со спекуляцией, приходится считаться ещё с неустойчивостью, проистекающей из определённого свойства человеческой природы, которое выражается в том, что заметная часть наших действий, поскольку они направлены на что-то позитивное, зависит скорее от самопроизвольного оптимизма, нежели от скрупулёзных расчетов, основанных на моральных, гедонистических или экономических мотивах. Вероятно, большинство наших решений позитивного характера, последствия которых скажутся в полной мере лишь по прошествии многих дней, принимается под влиянием одной лишь жизнерадостности (animal spirits) — этой спонтанно возникающей решимости действовать, а не сидеть сложа руки, но отнюдь не в результате определения арифметической средней из тех или иных количественно измеренных выгод, взвешенных по вероятности каждой из них. (…) Поэтому, когда жизнерадостность (animal spirits) затухает, самопроизвольный оптимизм поколеблен и нам не остается ничего другого, как полагаться на один только математический расчет, предпринимательство хиреет и испускает дух — даже если опасения потерпеть убытки столь же неосновательны, какими прежде были надежды на прибыль».

Примеры раннего использования

В философии 
Более ранние примеры использования понятия «animal spirits» можно найти у Декарта, Ньютона и других ученых в тех случаях, когда они пишут о телесных жизненных силах.

Эти animal spirits, то есть животные силы, имеют эфирную природу. В одном из своих писем о свете Ньютон писал, что движущие силы живут в «мозге, нервах и мышцах, которые могут стать удобным сосудом для удержания столь тонкого духа». Дух, о котором здесь говорит Ньютон, — это движущие силы, имеющие эфирную природу и живущие в теле. Позже понятие animal spirits приобрело психологическое содержание, но всегда рассматривалось в связи с жизненными процессами, протекающими в организме, то есть сохраняло общий статус животного явления.

Уильям Сафир исследовал происхождение фразы в своей статье 2009 года «О языке: animal spirits»:
«Выражение, которое Кейнс прославил в экономической теории, имеет долгую историю. „Физиология учит, что существуют три вида духов“, — писал Варфоломей Трахерон в своем переводе текста о хирургии 1543 года — „животный, жизненный и естественный. Животный дух находится в мозге … и называется животным, поскольку это первый инструмент души, которую латиняне называют animam“. Уильям Вуд в 1719 году первым применил понятие animal spirit в экономике: „Рост нашей внешней торговли … откуда возникли все те животные духи, те источники богатства, которые позволили нам потратить столько миллионов на сохранение наших свобод“. Романисты с энтузиазмом ухватились за „жизнерадостность“. Дэниел Дефо в „Робинзоне Крузо“ писал: „Неожиданность не может изгнать Жизнерадостность из Сердца“. Джейн Остин использовала это слово в „Гордости и предубеждениях“ для обозначения „крайнего волнения“: „Она находилась в крайне жизнерадостном настроении“ („She had high animal spirits“). Бенджамин Дизраэли, писал в 1844 году: „Он … обладал огромной жизнерадостностью и острым чувством удовольствия“».

Томас Гоббс использовал понятие «животных духов» для обозначения пассивных эмоций и инстинктов, а также естественных функций, таких как дыхание.

Ральф Уолдо Эмерсон в своей книге «Общество и одиночество» (1870) писал о «животных духах» как о побуждении людей к действию в более широком смысле, чем у Кейнса:
«Холодная, вялая натура думает, что у неё недостаточно фактов для достижения цели, и потому отказывается от своей очереди в разговоре. Но у тех, кто говорит, фактов не больше, нет — меньше. Нужны не новые факты, а стремление растворить все факты. Внутренний жар ставит вас в правильное отношение к хранилищу фактов. Главный недостаток холодной и сухой натуры — это отсутствие жизнерадостности, которая кажется невероятной силой, как если бы Бог собрался воскресить мертвых».

В социальных науках Карл Маркс упоминает «жизнерадостность» (der Lebensgeister) в 1-м томе «Капитала» — в русском переводе «жизненная энергия», в английском переводе 1887 года (а также в скобках в немецком оригинале) собственно «animal spirits». Маркс говорит о жизненной силе рабочих, которую, по его мнению капиталист может как усиливать, поощряя социальное взаимодействие и конкуренцию на своей фабрике, так и подавлять, внедряя работу на конвейере, при которой рабочий повторяет одну и ту же задачу.

В английской литературе 
«Животный дух» — это эвфемизм, который использовали английские школьники позднего викторианского и эдвардианского периодов — такие, как П. Г. Вудхаус, который учился в Даличском колледже и родился на два года раньше Кейнса, учившегося в Итоне. Вудхауз и Артур Конан Дойл были популярными авторами среди школьников в Англии вплоть до Великой войны. Сам Дойл использовал выражение «animal spirit» в 1883 году, в год рождения Кейнса:

«Хотя читал он необычайно много, все же его нельзя было назвать „книжным червем“. Напротив, в молодом человеке кипели силы и била через край энергия; молодецкой удали и склонности ко всяческим юношеским проказам ему было не занимать, так что популярность его среди студентов и сотоварищей была необычайная».
— Конан-Дойл. Топор с посеребрянной рукоятью

Два примера использования этой фразы Вудхаузом можно найти в его книге 1909 года «Майк». В этой книге «животный дух» означал отношение подростков к авторитету старших, при котором энергичное следование советам, мнениям или увещеваниям приводило к доведению до предела всех действующих правил. Идеей было максимально, хоть и на короткий срок, нарушить то, что считалось «нормальным» поведением. Восстановление равновесия впоследствии требовало жестких санкций со стороны тех, кто наделен властью, а также, возможно, изменения самих правил. 
"На самом деле в Стоуне и Робинсоне не было ничего плохого. Это были обычные злые шутники, каких можно найти в каждой государственной школе, маленькой и большой. Они были абсолютно свободны от мозгов. У них было определённое количество мускулов и огромный запас животных духов. Они смотрели на школьную жизнь просто как на возможность для выходок.
— Mike, Chapter XXXIX.
«Тогда ДЛЯ ЧЕГО ты засунул его туда?» — взревел мистер Даунинг.
«Из-за животного духа, сэр», — сказал Псмит.

«ЧТО!»

«Из-за животного духа, сэр».

— Mike, Chapter LI.

Вудхаус использует антитезу в последнем примере, чтобы высмеять мистера Даунинга; никто не мог быть менее восприимчивым к «животным духам», чем учтивый, добродушный Псмит. «Псмит в Сити» (1910) был основан на собственном опыте работы Вудхауза в среде лондонских финансистов.

Джон Коутс из Кембриджского университета поддерживает популярную интуицию английской эдвардианской государственной школы, согласно которой такие качества, как динамизм и лидерство, сосуществуют с менее конструктивными чертами, такими как безрассудство, беспечность и неосторожность. Коутс объясняет это колебаниями гормонального баланса; аномально высокий уровень тестостерона может привести к индивидуальному успеху, но также к коллективной чрезмерной агрессии, самоуверенности и стадному поведению, в то время как слишком много кортизола может способствовать иррациональному пессимизму и неприятию риска. Средство от этого — смещение баланса занятости в финансах в пользу женщин и пожилых мужчин и наблюдение за биологией трейдеров.

Современные исследования 
Недавние исследования показывают, что термин «жизнерадостность» использовался в работах Дж. Сёлли, которого Кейнс изучал в 1905 году, а также что Кейнс неявно опирался на эволюционное понимание человеческих инстинктов.

Экономисты Акерлоф и Шиллер вынесли понятие animal spirits в заголовок своей работы 2009 года «Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism». В русском переводе этой работы, озаглавленном «Spiritus Animalis: или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма», animal spirits переданы как «иррациональное начало»:
«… Миссия государства, как и родителей, заключается в создании таких условий, при которых творческому потенциалу капитализма не создается препятствий, но при этом сглаживаются все крайности, порожденные нашим иррациональным началом».

См. также 
 Поведенческая экономика
 Принятие решений
 Теория драйва

Примечания

Ссылки 
 «Animal spirits» from The Economist'''s economic terms
 «A special report on the future of finance: Wild-animal spirits», The Economist, 22 January 2009
 «Animal Spirits Depend on Trust: The proposed stimulus isn’t big enough to restore confidence» by Robert J. Shiller, The Wall Street Journal, 27 January 2009
 Loewenstein, George and Ted O’Donoghue. «Animal Spirits: Affective and Deliberative Processes in Economic Behavior», Cornell University Working Paper 04-14, August 2004
 In 2013, NPR’s Planet Money'' produced a video series and web site following the making of a tee shirt that they designed, featuring a visual pun on Keynes' animal spirits.
Кейнсианство
Человеческое поведение
Фразеологизмы